Dieser Artikel behandelt die isländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England. Island nahm zum vierten Mal an der Endrunde teil. Die Isländerinnen blieben erstmals bei einer Endrundenteilnahme ungeschlagen, konnten aber auch kein Spiel gewinnen, so dass sie mit drei Remis als Gruppendritte ausschieden.

Qualifikation 
Island wurde für die Qualifikation in Gruppe F gelost. Als Gegner wurden Schweden, die Slowakei,  Ungarn und Lettland zugelost. Die Isländerinnen starteten die Qualifikation mit drei Siegen. Zur Vorbereitung auf die für April 2020 geplanten Spiele nahmen sie im März am Pinatar Cup wo es zwei 1:0-Siege gegen Nordirland und die Ukraine sowie ein 0:1 gegen Schottland gab. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte der Spielplan erst im September und ohne Zuschauer fortgesetzt werden. Dabei erzielte Island einen 9:0-Sieg gegen Lettland. Dann wurde im Heimspiel gegen Schweden nur ein 1:1 erreicht, so dass ein Sieg im Rückspiel notwendig war, um den direkten Vergleich mit den Schwedinnen zu gewinnen. Das Spiel wurde aber mit 0:2 verloren, was für die Schwedinnen den Gruppensieg und damit die vorzeitige Qualifikation bedeutete. Um sich auch direkt zu qualifizieren, benötigten die Isländerinnen zwei Siege aus den letzten beiden Auswärtsspielen was auch gelang, wenn auch gegen die Slowakei erst nach 0:1-Rückstand durch zwei Elfmetertore und in Ungarn durch ein einziges Tor.  Nach der Qualifikation beendete Jón Þór Hauksson seine Tätigkeit als Nationaltrainer, nachdem er bei der Feier der Qualifikation unter Alkoholeinfluss einige Spielerinnen angegriffen hatte. Seine Nachfolge trat Þorsteinn H. Halldórsson an.

Insgesamt wurden in der Qualifikation 23 Spielerinnen eingesetzt, von denen nur Elín Metta Jensen,  Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Kapitänin Sara Björk Gunnarsdóttir und Torhüterin Sandra Sigurðardóttir an allen acht Spiele teilnahmen. Je einmal fehlten Hlín Eiríksdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir und Ingibjörg Sigurðardóttir. Ihr Debüt hatten Barbára Sól Gísladóttir und  Sveindís Jane Jónsdóttir in der Qualifikation. Bei der 0:2-Niederlage gegen Schweden überbot Sara Björk Gunnarsdóttir mit ihrem 134. Länderspiel den Landesrekord von Katrín Jónsdóttir, die 2013 ihre Karriere beendet hatte. Beste Torschützinnen waren Elín Metta Jensen mit sechs und Dagný Brynjarsdóttir mit fünf Toren.

Tabelle

Vorbereitung 
Zwischen dem Ende der Qualifikation und dem Beginn der EM-Endrunde liegen diesmal aufgrund der Verschiebung der Endrunde aufgrund der COVID-19-Pandemie knapp 19 Monate. In diese Zeit fiel der Beginn der Qualifikation für die WM 2023, die nach der EM abgeschlossen wird.

Im Jahr der EM-Endrunde fanden bisher folgende Spiele statt, bzw. sind geplant:

Anmerkungen:

Kader 
Am 11. Juni 2022 wurden 23 Spielerinnen für die Endrunde nominiert.

Anmerkungen: Positionen gemäß Angaben der UEFA. Der isländische Verband gibt bei der Kadernominierung keine Positionen an, nennt aber die drei Torhüterinnen als erste Spielerinnen.

Endrunde 

Bei der Auslosung am 28. Oktober 2021 wurde Island in die Gruppe mit Frankreich, Italien und Belgien gelost. Gegen Belgien ist die Bilanz mit je einem Sieg – im ersten Spiel der Belgierinnen beim Algarve-Cup –, einem Remis und einer Niederlage ausgeglichen. Gegen Frankreich konnten die Isländerinnen in bisher elf Spielen nur einmal gewinnen und ein Remis holen, verloren aber neunmal. Auch gegen Italien reichte es erst zu einem Sieg, bei je drei Remis und Niederlagen.

Gruppenspiele 

|}

|}

Einzelnachweise und Fußnoten 

Island
2022 Frauen